Putignano (Bari), een gemeente in de Italiaanse provincie Bari
Putignano (Teramo), een plaats in de Italiaanse gemeente Teramo